Майкл Питт (, р. 10 апреля 1981, Уэст-Ориндж) — американский актёр и музыкант.

Биография 
Майкл Кармен Питт родился 10 апреля 1981 года в Вест-Ориндж, штат Нью-Джерси в семье Дональда Питта, автомеханика, и Элеоноры Кэрол (урожденной ДеМайо) Питт, официантки. У него есть две старшие сестры и один старший брат. Питт имеет итальянское и ирландское происхождение по материнской линии и английское происхождение по отцовской. К 16 годам Питт учился в трех или четырех разных средних школах, в том числе в католической средней школе Морриса, и посещал специальные классы, прежде чем в конечном итоге бросил учебу. Он также провел короткое время в Доме молодежи округа Эссекс, центре содержания под стражей.

Карьера 

В 1999 году состоялся внебродвейский дебют в постановке The Trestle at Pope Lick Creek Нью-Йоркской театральной мастерской (англ.). Специалист по подбору актёров заметил его и порекомендовал на роль в телесериале «Бухта Доусона» («Лето наших надежд»).

После того, как он сыграл любовника рок-звезды транссексуала в фильме «Хедвиг и злосчастный дюйм» (2001), его стали приглашать на роли второго плана в крупных голливудских проектах, таких как «Садист» и «Отсчёт убийств». Впоследствии Майкл снялся в фильме Бернардо Бертолуччи «Мечтатели». Другая заметная роль досталась Питту в фильме Гаса Ван Сента «Последние дни», где он играл сидящего на героине суицидального гранж-музыканта, похожего на Курта Кобейна.

В 2007 году вышел фильм «Шёлк» по новелле Алессандро Барикко, главные роли в котором исполнили Майкл Питт и Кира Найтли. Как один из ведущих актёров, снимался в первом и втором сезонах сериала «Подпольная империя» (HBO).

Майкл Питт поёт и играет на гитаре в своей группе Pagoda.

Личная жизнь
В 2005 году Питт рассказал, что он уже давно помолвлен с моделью Джейми Бочерт. Они расстались в 2014 году. Питт ранее был помолвлен с Азией Ардженто с 2003 по 2004 год.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале